Il monaco (The Monk) – romanzo di Matthew Gregory Lewis del 1796
 The Monk – film del 1969 diretto da George McCowan
 The Monk – film del 1990 diretto da Francisco Lara Polop
 The Monk – film del 2015 diretto da Chen Kaige